Ел Рамалазо има више значења:

 Ел Рамалазо, Тијера Негра (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамалазо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику